XPP kann unterschiedliche Bedeutungen haben:
 eXtreme Processing Platform
 XML Pull Parser

 
XPP